De bekeerlinge steht für:

 Niederländischer Originaltitel des Romans Die Fremde von Stefan Hertmans (2016)
 Niederländischer Uraufführungstitel der Oper The Convert von Wim Henderickx (2022)